Pinnower See ist der Name folgender Seen:

 Pinnower See (Sternberger Seenlandschaft), See bei Pinnow, Mecklenburg-Vorpommern
 Pinnower See (Vorpommern), See zwischen Murchin und Buggenhagen, Mecklenburg-Vorpommern
 Pinnower See (Havel), See bei Hohen Neuendorf in Brandenburg
 Pinnower See (Lausitz), See in Schenkendöbern, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Pinnower See (Uckermark), See bei Pinnow, Gemeinde Gerswalde, Landkreis Uckermark, Brandenburg 
 Großer Pinnower See,  See bei Pinnow, Gemeinde Murchin, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Pinnowsee